Kaplja vas je ime več naselij v Sloveniji:
 Kaplja vas, Prebold, občina Prebold
 Kaplja vas, Sevnica, občina Sevnica

naselja v Sloveniji